Szwajcaria:
 Falera – gmina w kantonie Gryzonia, w regionie Surselva

Inne:
 falera – w starożytności dekorowany krążek metalowy służący jako odznaczenie lub wojskowa ozdoba
 (233943) Falera – planetoida